Sautez à la recherche
Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Chiddingfold: 
 Le HMS Chiddingfold (L31) est un destroyer de  la classe Hunt lancé en 1941. Il esttransféré dans la marine indienne après la Seconde Guerre mondiale et rebaptisé INS Ganga (D94).
 Le HMS Chiddingfold (M37) est un navire de guerre des mines de la classe Hunt lancé en 1983 et actuellement en service.